Europamästerskapet i korfball 2010 var det fjärde europamästerskapet i korfball och spelades i Nederländerna 22–31 oktober 2010.

Första gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra gruppspelet

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
ikf.org

2010
2010 i Nederländerna
Sportåret 2010
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Korfball i Nederländerna